Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1981 () проводился в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия) с 1 по 8 марта 1981 года. Турнир проводился в 52-й раз. В Новой Шотландии чемпионат проводился в 3-й раз, в Галифаксе — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1981 в городе Лондон (провинция Онтарио, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (21-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Керри Бартник, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Эл Хакнер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Bob Ellert).

Керри Бартник на момент победы в чемпионате оказался самым молодым скипом-чемпионом в истории мужского чемпионата Канады — ему было 22 года и 4 месяца. В дальнейшем он ещё раз выиграл чемпионат Канады, в .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1981 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Mel Watchorn ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1981 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1981

1981
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Спорт в Канаде в 1981 году
Март 1981 года